La doctora Janet Fraiser és un personatge de la sèrie Stargate SG-1, interpretat per l'actriu canadenca Teryl Rothery.

Història 
Durant els primers set anys de la sèrie, era una especialista en malalties rares i exòtiques i en medicina en general, i la màxima autoritat de la base Stargate en aquest aspecte. S'encarregava d'examinar els integrants del comando SGC després de les seves missions a altres mons, per tal de trobar possibles infeccions extraterrestres, i en certs casos podia recomanar al General Hammond estats de quarantena.

En algun moment entre el matrimoni i el divorci, Janet es va incorporar a les forces militars. Tenia formació en armes de foc però en realitat no les va utilitzar fins que la reina Goa'uld Hathor va prendre el control de la base i tots els seus homes. Fraiser i la resta de dones de la base van recuperar el control de la S.G.C., i aquest fet li va comportar una felicitació oficial.

Destacava per anar fins als extrems quan intentava salvar la vida dels pacients, inclosa la seva filla. També era una bona amiga per als membres de l'SG-1 i per a molts altres components de la base. Durant un temps també va mantenir una consulta a l'hospital de la Força Aèria propera, i mantenia una relació molt propera amb Samantha Carter.

Després de set anys al servei del projecte Stargate, va morir mentre atenia un membre ferit de l'SG-13 al planeta P3X-666, quan un jaffa al servei d'Anubis va disparar-li.

Va aparèixer per primer cop a l'episodi 104, titulat The Broca Divide, emès l'agost de 1997.

Referències

Enllaços externs 
 Janet Fraiser a GateWorld  

Personatges de Stargate SG-1